Miasta w USA:
 Springwater – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Springwater – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w USA:
 Springwater (ang. Springwater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Springwater (ang. Springwater Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Springwater (ang. Springwater Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Miejscowości w Kanadzie:
 Springwater w Ontario